Kapelln ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kapelln, Marktgemeinde im Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Kapelln (Gemeinde Laakirchen), Ortsteil von Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Kapelln (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft von Taufkirchen an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Kapellen